Ernst Henke kan syfta på:

* Ernst Henke (1804–1872), tysk teolog
 Ernst Henke (1881–1974), tysk industriman